Blitar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Blitar, stad, Jawa Timur, 
 Kabupaten Blitar, kabupaten, Jawa Timur, 
 Blitar, Banjarnegara, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar